M69 (ou NGC 6637) est un amas globulaire situé dans la constellation du Sagittaire. Il a été découvert par l'Abbé Nicolas-Louis de Lacaille en 1751, alors qu'il se trouvait au Cap de Bonne-Espérance, et il l'inclut dans son Catalogue de l'Hémisphère Austral. Compte tenu de sa déclinaison, M69 est assez difficile à observer depuis l'hémisphère nord, et Charles Messier eut du mal à le retrouver lorsqu'il chercha à l'observer. Il échoua une première fois en 1764, et dut attendre 1780, alors qu'il disposait d'un instrument plus puissant, pour l'observer à son tour et l'inclure dans son catalogue le .

Présentation 
La distance entre M69 et le Système solaire est estimée à  années-lumière, et il se trouve en fait très proche de son voisin sur la sphère céleste, M70 : environ 1800 années-lumière séparent les deux amas. Son diamètre est d'approximativement 61 années-lumière.

M69 possède une métallicité relativement élevée par rapport à l'ensemble des autres amas globulaires connus, mais celle-ci reste toutefois significativement plus faible que celle des étoiles plus petites telles que le Soleil, ce qui confirme l'hypothèse que les amas globulaires se sont formés vers les débuts de l'Univers.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 

 Messier 69 sur le site de la SEDS

M069
6637, M9 (amas globulaire)
Amas globulaire
Constellation du Sagittaire
Objet céleste découvert en 1751
Objet céleste découvert par Nicolas-Louis de Lacaille